Măgurele ist der Name mehrerer Ortschaften 
 in Rumänien
 Măgurele, Stadt im Kreis Ilfov
 Măgurele (Prahova), Gemeinde im Kreis Prahova
 Măgurele (Bistrița-Năsăud), Dorf im Kreis Bistrița-Năsăud
 Măgurele (Mehedinți), Dorf im Kreis Mehedinți
 Măgurele (Tulcea), Dorf im Kreis Tulcea
 in der Republik Moldau
 Măgurele (Republik Moldau), Gemeinde im Kreis Ungheni